Die 9. Etappe der Tour de France 2017 fand am 9. Juli 2017 statt. Sie führte über 181,5 Kilometer von Nantua nach Chambéry. Es gab einen Zwischensprint in Massignieu-de-Rives nach 126,5 Kilometern sowie eine Bergwertung der 4., zwei Bergwertungen der 3., eine Bergwertung der 2. Kategorie und drei Bergwertungen der „Hors Catégorie“.

Etappensieger wurde im Sprint einer sechsköpfigen Spitzengruppe Rigoberto Urán im Fotofinish vor Warren Barguil. Barguil, der Teil einer 40-köpfigen Ausreißergruppe war, die sich nach 3,5 Kilometern gebildet hatte, wurde 11 Kilometer vor dem Ziel von Romain Bardet eingeholt, der sich auf der letzten Abfahrt von der Favoritengruppe absetzte. Bardet wurde wiederum von den Verfolgern zwei Kilometern vor dem Ziel eingeholt. Der Sprintsieger Uran konnte wegen eines Schaltungsdefekts die Übersetzung im Finale nicht mehr wechseln. Chris Froome verteidigte als Tagesdritter sein Gelbes Trikot.

Überschattet wurde die Etappe von zahlreichen Stürzen in deren Folge mehrere Fahrer das Rennen aufgeben mussten, darunter der Mitfavorit Richie Porte, der auf der letzten Abfahrt stürzte und der Sieger der ersten Etappe Geraint Thomas. Sieben Fahrer wurden wegen Überschreitung der Karenzzeit aus dem Rennen genommen, darunter der Sieger der 4. Etappe Arnaud Démare mit drei Mannschaftshelfern, die vergeblich versuchten ihn vor dem Ausscheiden zu bewahren. Insgesamt schieden zwölf Fahrer aus. Hinzu kam am nächsten Tag Rafał Majka, der nach einem Sturz die Etappe zwar beendete, aber zu zehnten Etappe nicht mehr antrat.

Punktewertungen

Bergwertungen

Aufgaben 
  (TLJ): Aufgabe während der Etappe, nach Sturz.
  (UAD): Aufgabe während der Etappe, nach Sturz.
  (SKY): Aufgabe während der Etappe, nach Sturz.
  (BMC): Aufgabe während der Etappe, nach Sturz.
  (TLJ): Aufgabe während der Etappe, nach Sturz.

Karenzzeitüberschreitungen 
  (FDJ)
  (FDJ)
  (FDJ)
  (FDJ)
  (DDD)
  (QST)
  (BOH)

Einzelnachweise

Weblinks 

 9. Etappe der Tour de France 2017
 Rennverlauf der 9. Etappe (siehe Depeschen)

09. Etappe
201709
Nantua
Sportveranstaltung in Chambéry